Amerikai Egyesült Államok
 Satsop, folyó Washington államban
 Satsop, település Washington államban
 Satsop indiánok